Gorga (Comtat), una població del País Valencià situada a la comarca del Comtat, província d'Alacant.
 Gorga (Itàlia), un municipi italià, situat a la regió de Laci i a la província de Roma.